Стоянівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця у Радехівському районі, Львівська область
 Стоянівська сільська рада — колишня адміністративно-територіальна одиниця у Великомихайлівському районі,  Одеська область